La Coupe des Alpes 1985 est la  de la compétition.

L'édition a été remportée par l’AJ Auxerre sur le club de l’AS Monaco sur le score de 1 but à 0.

Participants

Compétition

Groupe A

Groupe B

Finale

Source 
 Erik Garin. Coupe des Alpes 1985. Rsssf.com.

Notes et références 

Coupe des Alpes
Sport en Suisse en 1985
Football en France en 1985